Fair Isle peut désigner :
 Fair Isle, une île du Royaume-Uni située au large de l'Écosse ;
 Fair Isle, un village du Canada situé dans le comté de Northumberland, dans la province du Nouveau-Brunswick ;
 Fair Isle, un style de tricot jacquard utilisant de nombreuses couleurs ;
 , un pur-sang et étalon britannique.

Autres 
 Phare nord de Fair Isle
 Phare sud de Fair Isle
 Aérodrome de Fair Isle

Homonymie de toponyme